Nearer My God to Thee – film del 1917 diretto da Cecil M. Hepworth
 Titanic (Nearer My God to Thee) – film del 1953 diretto da Jean Negulesco
 Nearer My God to Thee – documentario del 2006  di Marc Israel